Vauville puede referirse a: 

 Vauville, comuna francesa situada en Calvados; o
 Vauville, comuna francesa situada en Mancha.